Licence to Kill (roman), een James Bondboek, geschreven door John Gardner
 Licence to Kill (film), een James Bondfilm
 Licence to Kill (soundtrack), de soundtrack van de film
 Licence to Kill (Gladys Knight), de titelmuziek van de film